Morynci (rejon korsuński)
 Morynci (rejon zwinogródzki)